Монте́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 45 км на північний захід від Тулузи, 13 км на південний захід від Монтобана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2263 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5800,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Пам'ятники

Посилання 

 Монтеш на сайті французького Національного інституту географії
 Монтеш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Монтеш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Монтеш на сайті Mapquest
 Сайт міста Монтеш

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна
 Похилий шлюз у Монтеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна